Муэлас-дель-Пан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 73 км². Население — 782 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Покровителем города считается Кристо де Сан Эстебан.

Население

Примечания

Ссылки 
 Embalse de Ricobayo
 Información y fotos de Muelas del Pan y alrededores
 Información y fotos de Villaflor

Муниципалитеты Саморы